AppDynamics — американская компания, разработчик систем  и .

Основана бывшим ведущим архитектором программного обеспечения в   в 2008 году. За годы деятельности прошла пять раундов финансирования на общую сумму $206,5 млн. 2016 год завершила с выручкой $143,8 млн и была поставлена на 9-е место в списке Forbes Cloud 100 — крупнейших частных компаний, связанных с бизнесом облачных вычислений.

В январе 2017 года за $3,7 млрд поглощена корпорацией Cisco, всего за несколько дней до запланированного первичного размещения на бирже; сделка завершена в марте того же года.

Примечания